Mleczna ist der Name

 eines Flusses in der polnischen Wojewodschaft Masowien, siehe Mleczna (Masowien)
 eines Flusses in der polnischen Wojewodschaft Schlesien, siehe Mleczna (Schlesien)
 eines Dorfes in der polnischen Wojewodschaft Niederschlesien in der Gmina Jordanów Śląski